А́ртур Уо́рбертон (; 30 октября 1903 — 21 апреля 1978) — английский футболист. Выступал на позиции нападающего.

Футбольная карьера 
Родился  неподалёку от Бери. Выступал за любительский клуб «Седжли Парк». В феврале 1929 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». Впервые вышел в составе «Юнайтед» 8 марта 1930 года в матче Первого дивизиона против «Астон Виллы», забив гол в своей дебютной игре за клуб. 17 января 1931 года сделал «дубль» в матче против «Ньюкасл Юнайтед». Всего провёл за «Манчестер Юнайтед» 39 матчей и забил 10 мячей. В декабре 1933 года перешёл в «Бернли».

В дальнейшем выступал за «Фулхэм», «Куинз Парк Рейнджерс», «Нельсон» и «Саутпорт Сентрал».

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Нельсон»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Саутпорт»